De Grand Prix-wegrace van Valencia 2020 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 15 november 2020 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

In de MotoGP werd Joan Mir tot kampioen gekroond door de race als zevende te finishen, wat genoeg was om voldoende voorsprong te verkrijgen op zijn laatste concurrenten. Het was voor Mir zijn eerste wereldkampioenschap in de MotoGP.

Uitslag

MotoGP 
Iker Lecuona moest de race missen vanwege een positieve coronatest.

Moto2

Moto3 
Filip Salač moest de race missen omdat hij tijdens de vrije trainingen een blessure in zijn borst opliep. Riccardo Rossi kreeg een tijdstraf van drie seconden vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2020
Valencia